Романов, Фёдор Александрович (1898—1968) — князь.
 Романов, Фёдор Иванович (1854—1916) — врач-патологоанатом, профессор Императорского Томского университета.
 Романов, Фёдор Фёдорович (род. 1941) — российский государственный деятель.
 Филарет (Патриарх Московский) (в миру Фёдор Ники́тич Рома́нов; ок. 1554—1633) — церковный и политический деятель Смутного времени.